Сергей Момот:
* Момот, Сергей Анатольевич (род. 1981) — украинский футболист.
 Момот, Сергей Васильевич (род. 1963) — кандидат экономических наук, член Партии регионов, депутат Верховной Рады Украины.

Примечания